Osoby o tym nazwisku:
 Bonaventura Badoer (zm. 1381) – włoski duchowny rzymskokatolicki, kardynał
 Luca Badoer (ur. 1971) – włoski kierowca wyścigowy